Tiwi (narod)
Tiwi (jezik) 
Tiwi (otočje) u Timorskom moru